Strenius est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Patricia Strenius (1989-), haltérophile suédoise ;
 Patrik Strenius (1972-), athlète suédois, spécialiste du 100 mètres.

Patronyme suédois